Carceri ima više značenja:
 Carceri, Padova
 Carceri, Perugia